Damernas 15 kilometer skiathlon i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2022 hölls på anläggningen Kuyangshu skid- och skidskyttecenter i Zhangjiakou i Kina den 5 februari 2022. Tävlingen vanns av Therese Johaug från Norge som tog sitt första individuella OS-guld. Natalja Neprjajeva som tävlade för ryska olympiska kommittén tog silvret och Teresa Stadlober från Österrike tog bronset. Det var Neprjajevas första individuella OS-medalj samt Stadlobers första OS-medalj.

Resultat

Källor 

Damernas skiathlon